Kenneth MacDonald, a volte abbreviato in Kenny o Ken può riferirsi a:

Cinema 
 Kenneth MacDonald – attore cinematografico inglese (Manchester, n.1950 – Hawaii, †2001)
 Kenneth MacDonald – attore cinematografico statunitense (Portland, n.1901 – Los Angeles, †1972)

Sport 
 Kenny MacDonald – portiere di shinty (n.1965)
 Kenny MacDonald – calciatore scozzese (n.1961)
 Ken MacDonald – calciatore gallese (n.1898)
 Ken McDonald – allenatore di basket (n.1970)
 Ken McDonald – calciatore statunitense (n.1955)

Altro 
 Ken Macdonald – barone Macdonald di River Glaven
 Kenny MacDonald – personaggio immaginario di Survival of the Dead - L'isola dei sopravvissuti